Martinsberg ist der Ortsname von

 Martinsberg, Marktgemeinde im Bezirk Zwettl, Niederösterreich.
 Martinsberg (Flensburg), Stadtbezirk in Flensburg
 Martinsberg (Nainhof-Hohenfels), Ortsteil der ehemaligen oberpfälzischen Gemeinde Nainhof-Hohenfels, Landkreis Parsberg, Bayern
 Martinsberg (Naila), Ortsteil der Stadt Naila, Landkreis Hof, Bayern
 Martinsberg (Velden), Ortsteil des Marktes Velden, Landkreis Landshut, Bayern
 Martinsberg (Gemeinde Donnerskirchen), Ortsteil der Marktgemeinde Donnerskirchen, Bezirk Eisenstadt-Umgebung, Burgenland
 Martinsberg (Baden), Anhöhe bei Baden AG, Schweiz

 Marcinków (Bystrzyca Kłodzka) (deutsch: Martinsberg), Dorf im Powiat Kłodzki, Polen
 Martinsberg (Kreis Sibiu), Dorf in der Gemeinde Bruiu, Siebenbürgen, Rumänien
 Pannonhalma (deutsch: Martinsberg), Gemeinde in Ungarn
 Erzabtei Martinsberg, deutscher Name der ungarischen Benediktiner-Erzabtei Pannonhalma
 Gemeinschaftshaus Martinsberg, Mehrzweckgebäude in Baden, Schweiz

Siehe auch:
 Martisberg, Ortsteil von Bettmeralp, Wallis